

Personen en pseudoniemen
 A.J. Cook, Canadese actrice
 Billy Cook, Amerikaanse crimineel 
 Captain Cook (rapper), Nederlandse rapper 
 Dane Cook, Amerikaanse acteur en stand-upkomiek
 David Cook (doorverwijspagina)
 Dustin Cook, Canadees alpineskiër
 Edward Cook, Amerikaanse atleet
 Emily Cook, Amerikaanse freestyleskiester
 Frederick Cook, Amerikaanse ontdekkingsreiziger en arts
 Garry Cook, Britse sprintatleet
 Glenn Cook, Britse triatleet
 James Cook, Britse 18e-eeuwse ontdekkingsreiziger, zeevaarder en cartograaf
 Jamie Cook, Britse muzikant in de Arctic Monkeys
 Jason Cook, Amerikaanse acteur
 Julian Aaron Cook, Amerikaanse officier
 Larry Cook, pseudoniem van Maarten Veldhuis
 Norman Cook (alias Fatboy Slim), Britse muzikant
 Paul Cook, Engelse drummer, onder meer in de Sex Pistols
 Rachael Leigh Cook, Amerikaanse actrice
 Robin Cook (politicus), een Britse politicus
 Robin Cook (schrijver), een thrillerschrijver
 Stacey Cook, Amerikaanse alpineskiester
 Thomas Cook, Britse 19e-eeuwse ondernemer en wereldreiziger
 Thomas H. Cook, Amerikaanse misdaadauteur
 Tim Cook, Amerikaanse topman binnen Apple Inc.
 Wesley Cook (Mumia Abu-Jamal), Amerikaanse journalist, politiek activist, terdoodveroordeelde

Geografie

Verenigde Staten
 Captain Cook (Hawaï), plaats in de staat Hawaï
 Cook County (Georgia), county in de staat Georgia
 Cook County (Illinois), county in de staat Illinois
 McCook (Illinois), plaats (village) in de staat Illinois
 Cook County (Minnesota), county in de staat Minnesota
 Cook (Minnesota), plaats (city) in de staat Minnesota
 Cook (Nebraska), plaats (village) in de staat Nebraska
 McCook (Nebraska), plaats (city) in de staat Nebraska

Andere gebieden
 Cookeilanden, archipel van 15 eilanden in het zuidelijke deel van de Grote Oceaan
 Mount Cook, hoogste berg van Nieuw-Zeeland
 Straat Cook, zeestraat tussen het Noordereiland en het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland

Overige
een afstandsmaat in de statistiek, zie Cooks afstand